Flawless puede referirse a:

Flawless, una película estadounidense de 1999 titulada en España como Nadie es perfecto.
Flawless, una película estadounidense de 2007 titulada en España como Un plan brillante.
Flawless (Go to the City), una canción de George Michael de 2004
***Flawless, una canción de Beyoncé de 2013 incluida en su quinto álbum de estudio, BEYONCÉ